Иван Меркулович Корнев (1884—1931) — русский поэт-самоучка.

Биография 
Родился в 1884 году в деревне Сенькино Заозерской волости Угличского уезда Ярославской губернии в бедной семье. После окончания двух классов Заозерской школы работал в Москве мальчиком на побегушках, а после официантом в трактире Егорова в Охотном ряду. В дальнейшем официантом он проработал около 40 лет в различных ресторанах, трактирах, пивных и столовых. Один из организаторов в 1905 году профсоюза работников трактирного промысла.

С 1911 года в различных журналах печатались его стихотворения. В 1914 году изданы подготовленные С. Н. Кошкаровым два выпуска стихотворений Корнева «Стихи и песни поэта из деревни», в которых сильны революционные мотивы.

Летом 1914 года мобилизован и отправлен на фронт Первой мировой войны, которую прошёл рядовым солдатом. В 1918 году был тяжело ранен и контужен, попал в плен, на него пришла ложная похоронка.

Освободившись, вернулся в родную деревню, где принял активное участие в становлении советской власти, в общественной и культурной жизни. В 1920—1921 годах сотрудник газеты «Угличская правда», в которой под псевдонимом «Заозерский» публиковал и свои стихи. С 1921 года работал в Москве в Нарпите официантом. Печатался в газетах и журналах (особенно часто в «Рабочий народного питания»). Его поэзия в эти годы типично крестьянская и близка к творчеству П. Орешина, С. Клычкова, В. Наседкина, П. Ширяевца; сильно влияние С. Есенина.

Умер в 1931 году.

Литература 
 Кошкаров С. Памяти поэта из деревни // Правда. — № 102. — 25 мая 1918.
 Белоусов И. Литературная Москва. — М., 1928.
 Прямков А. В. Писатели из народа. — Ярославль, 1958.
 Прямков А. В. Живые голоса. — Ярославль, 1971.
 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Ярославская губерния
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Русские поэты
Самоучки